« Diplômé par le gouvernement » (DPLG) est un diplôme français obtenu à l’issue de certaines formations, dans plusieurs branches d’activité. Historiquement, comme pour les ingénieurs diplômés par l'État, ce diplôme n'était pas délivré par l'établissement de formation, mais par le ministère chargé du secteur.

 Architecte diplômé par le gouvernement : ce titre universitaire n'est plus décerné depuis 2007, il est l'équivalent du titre universitaire d'architecte diplômé d’État complété d'une habilitation appelée "Habilitation à exercer la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre (HMONP)".
 Géomètre-expert diplômé par le gouvernement : ce titre professionnel est l'une des deux voies d'accès au métier de géomètre-expert. Il est décerné aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de master après un stage professionnel de deux ans et la soutenance d'un mémoire.
 Paysagiste diplômé par le gouvernement : il s'agit d'un diplôme créé récemment et délivré par certaines écoles de formation dans les domaines du paysage (École nationale supérieure du paysage à Versailles, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille).